Kaarel Nurmsalu (ur. 30 kwietnia 1991 w Tamsalu) – estoński kombinator norweski i skoczek narciarski, trzykrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2011 w Otepää (w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich), mistrz Estonii w skokach narciarskich w 2010, 2011 i 2012 roku.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartował 14 marca 2007 podczas konkursu kombinacji norweskiej na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio. Zajął wówczas 56. miejsce w biegu na 10 kilometrów. W rywalizacji drużynowej uplasował się na 12. miejscu, a w sprincie indywidualnym na miejscu 62.

W 2009 roku zadebiutował w konkursie Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, zajmując 42. miejsce w zawodach w Klingenthal. W tym samym roku uczestniczył w mistrzostwach świata w Libercu. W konkurencji drużynowej (sztafeta 4x5 km) uplasował się na dziewiątej pozycji.

We wrześniu 2010 na skoczni Tehvandi Nurmsalu zdobył tytuł mistrza Estonii w skokach narciarskich. 26 listopada tego samego roku w Ruce po raz pierwszy w karierze zdobył punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, zajmując 30. lokatę.

15 stycznia 2011 w Klingenthal wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w kombinacji, a dzień później był siódmy. W styczniu 2011 podczas rozgrywanych w Otepää mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. Najpierw 27 stycznia w konkursie kombinacji norweskiej, a dzień później w skokach narciarskich.

Skoki narciarskie 
12 marca 2011 zadebiutował w Pucharze Świata w skokach narciarskich w konkursie drużynowym. Reprezentacja Estonii zajęła wtedy ostatnie, dziewiąte miejsce.

W kwietniu 2011 postanowił startować wyłącznie w zawodach w skokach narciarskich. 13 sierpnia 2011 został ponownie mistrzem Estonii na skoczni K-90 Tehvandi w Otepää, oddając skoki na odległość 93 m i 98 m. Swój rekord życiowy w długości lotu (będący zarazem rekordem kraju) ustanowił 24 lutego 2012 na Vikersundbakken w Vikersund, gdzie podczas anulowanej serii konkursowej mistrzostw świata w lotach narciarskich uzyskał 204 metry. W chwili przerwania konkursu zajmował 25. pozycję, ostatnią gwarantującą awans do kolejnych serii. W powtórzonym konkursie indywidualnym zajął 37. miejsce.

16 lutego 2013 na mamuciej skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich, zajmując 26. miejsce. Tę samą pozycję zajął na MŚ 2013 w konkursach na skoczni normalnej i na skoczni dużej. Kolejne punkty PŚ zdobył w Lahti, gdzie również był 26. Na Holmenkollbakken był 21. Jednak najlepszy wynik osiągnął w zawodach w Planicy, gdzie na mamuciej skoczni zajął 13. pozycję po skokach na 194,5 m i 200,5 m. W swoim pierwszym punktowanym sezonie PŚ zajął 49. miejsce w klasyfikacji generalnej, ex aequo z Romanem Koudelką, z 40 punktami. W klasyfikacji lotników był 35. z dorobkiem 25 punktów.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w Letniej Grand Prix 2013, Nurmsalu wystartował w zawodach z cyklu Finlandia Veikkaus Cup na obiekcie HS 100 w Rovaniemi. Odniósł w nich zwycięstwo, pokonując czołowych zawodników fińskich po skokach na 94 m i 93 m. Następny konkurs tego cyklu rozegrano na dużym obiekcie w Ruce – tam Nurmsalu był piąty, przegrywając o 35 pkt ze zwycięzcą Laurim Asikainenem. W ostatnim konkursie, na normalnej skoczni w Vuokatti zajął trzecie miejsce, oddając skoki na 92 m i 87 m. Na tej samej pozycji uplasował się w klasyfikacji generalnej Veikkaus Cup, z dorobkiem 205 pkt, o 20 mniejszym niż zwycięzcy Janne Ahonena.

W sezonie 2013/2014 w Pucharze Świata zdobył 52 pkt, najlepszy występ notując w Oslo, gdzie był szósty. Reprezentował swój kraj także na Igrzyskach w Soczi.

Po zakończeniu kariery sportowej 
Przed sezonem letnim 2014 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej ze względu na brak odpowiedniego wsparcia finansowego. Po zakończeniu kariery sportowej skupił się na studiach na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie i rozpoczął pracę jako sprzedawca. 5 marca 2016 wziął udział w Mistrzostwach Estonii w skokach narciarskich, które wygrał z przewagą 25 punktów nad drugim zawodnikiem.

Wznowienie kariery sportowej 
W połowie sezonu 2016/2017 powrócił do skoków narciarskich po ponad dwuletniej przerwie. W piątej próbie po powrocie zdobył pierwszy punkt Pucharu Świata za 30. miejsce na skoczni do lotów narciarskich w Oberstdorfie oraz w próbie przedolimpijskiej w Pjongczangu.
Po sezonie 2016/2017 ponownie zakończył karierę z powodów zdrowotnych. Przyznał, że w celu utrzymania wagi ciała musiał się głodzić i stało się to niebezpieczne dla jego zdrowia.

31 marca 2018 wziął udział w Mistrzostwach Estonii w skokach narciarskich, gdzie zajął 5. miejsce. Były czołowy estoński zawodnik startował jednak amatorsko, bez wcześniejszego treningu oraz z nadwagą.

Osiągnięcia w kombinacji norweskiej

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: 56.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: 62.
 sezon 2009/2010: nie brał udziału
 sezon 2010/2011: 37.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: niesklasyfikowany
 2008: nie brał udziału
 2009: nie brał udziału
 2010: 40.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia w skokach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Nurmsalu na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty K. Nurmsalu na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty K. Nurmsalu na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Klingenthal – 25 września 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie Estońskiego Związku Narciarskiego  [dostęp 2011-01-28]
 Profil na stronie FIS (kombinacja)  [dostęp 2011-01-28]
 Profil na stronie FIS (skoki)  [dostęp 2011-01-28]

Estońscy kombinatorzy norwescy
Estońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991